Gorges ist der Name folgender Orte:
(französisch „Schluchten“, häufiger geografischer Namensbestandteil, siehe Gorge (Schlucht))

 Gorges (Loire-Atlantique), Département Loire-Atlantique
 Gorges (Manche), Département Manche
 Gorges (Somme), Département Somme
 Gorges du Tarn Causses, Département Lozère
 Cognin-les-Gorges, Département Isère

Gorges bezeichnet die Schieferbergwerke
 Gorges I und II in Laubach im Bergrevier Coblenz

Gorges ist der Familienname folgender Personen:
 E. Howard Gorges (1868–1949), britischer Brigadegeneral, Kommandeur des West African Regiment von 1914 bis 1916
 Ferdinando Gorges (1565–1647), gründete 1622 mit John Mason die Province of Maine
 Guido Gorges (* 1973), deutscher Fußballspieler (TSV 1860 München und Hannover 96)
 Horst-Werner Gorges (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Ingolf Gorges (1940–2008), deutscher Schauspieler
 Jean-Pierre Gorges (* 1953), Oberbürgermeister von Chartres (Frankreich)
 Johann Gorges (1900–1971), deutscher SS-Unterscharführer im KZ Auschwitz
 Josh Gorges (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Konrad Gorges (1898–1968), deutscher Politiker
 Ralph de Gorges, 1. Baron Gorges († 1323), englischer Adliger und Militär
 Stefan Gorges (* 1967), deutscher Fußballspieler (Eintracht Braunschweig)
 Theo Gorges, deutscher Fußballspieler (FSV Kürenz)
 Walter Gorges (1922–1971), deutscher Politiker (SPD)

Gorges bezeichnet im britischen Adel:
 Gorges (Adelsgeschlecht), britisches Adelsgeschlecht mit den Adelstiteln Baron Gorges, Baron Gorges of Dundalk u. a.

Siehe auch:
 Gorge
 Görges
 Georges